Bechmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bechmann (* 1999), deutscher Mehrkämpfer
 Arnim Bechmann (1943–2014), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Zukunftsforscher
 August von Bechmann (1834–1907), Universitätsprofessor
 Barbara Bechmann (* 1950), deutsche Politikerin (CDU)
 Christoph Bechmann (* 1971), deutscher Hockeyspieler
 Friedemann Bechmann (1628–1703), deutscher lutherischer Theologe
 Gotthard Bechmann (* 1945), deutscher Jurist, Soziologe und Risikoforscher 
 Hartmut Bechmann (1939–2013), deutscher Kunstglasbläser, Glasgestalter und -künstler sowie Bildhauer
 Henrik Bechmann (* 1955), dänischer Fußballspieler
 Ingo Bechmann (* 1968), deutscher Neuroanatom und Hochschullehrer
 Johann Volkmar Bechmann (1624–1689), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl-Heinz Bechmann (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Lucien Bechmann (1880–1968), französischer Architekt
 Tommy Bechmann (* 1981), dänischer Fußballspieler
 Trude Bechmann (1904–1982), österreichische Schauspielerin
 Ulrike Bechmann (* 1958), deutsche römisch-katholische Theologin
 Walter Bechmann (1887–1967), deutscher Schauspieler

Bechmann bezeichnet außerdem:
 (5024) Bechmann, Asteroid
Siehe auch:
 Bächmann
 Pechmann
 Pechmann (Begriffsklärung)